Семиреченский лягушкозуб, или джунгарский тритон () — хвостатое земноводное из семейства углозубов (Hynobiidae). Вид выделяется в монотипный род лягушкозубы (). Эндемик Джунгарского Алатау (Средняя Азия). Очень редкий вымирающий вид. Занесен в Красный список МСОП, как вид находящийся под угрозой исчезновения из-за сокращения его ареала до менее чем 500 км², на которых он распространен крайне спорадически, продолжающегося уменьшения количества пригодных местообитаний, снижения численности субпопуляций и количества половозрелых особей.

Описание 
Общая длина тела составляет 15—18 см (указывают до 20 см), из которых хвост занимает немного больше половины. Масса тела около 20—25 г. По бокам тела с каждой стороны 11—13 межреберных бороздок. Хвост сжат с боков и имеет на спинной стороне хорошо развитую плавниковую складку. Окраска от желто-бурой до темно-оливковой и зеленовато-серой, часто пятнистая, изменяется в зависимости от условий внешней среды.

Ареал и места обитания 
Распространен только в горах Джунгарского Алатау в пределах юго-восточного Казахстана и северо-западного Китая. Обитает преимущественно в мелких горных ручьях и родниках, образующих мелкие озерца, с каменистым дном, быстрым течением и водопадами. Встречается на высотах 1450—2500 м у верхней границы лесной растительности. Больших рек избегает. Температура воды в ручьях, где живут лягушкозубы, от +6 до +19°С. Они устойчивы к низкой температуре и при около 0°С не теряют подвижности. При +24…+26°С лягушкозубы проявляют беспокойство, а при +28…+32°С погибают.

Образ жизни 
Одним из условий существования является наличие чистой воды. Легкие у лягушкозуба частично редуцированы, поэтому он больше времени проводит в воде, чем на суше. Избегает прямых солнечных лучей. Днем держится под камнями или в углублениях под нависшим берегом в воде. В это время активны только личинки выклева этого года. Вечером лягушкозубы всех возрастов наиболее активны, плавают у дна, часто залезая под камни в поисках корма. Нередко взрослые животные, обследовав участок ручья от водопада до водопада, выползают на берег и переходят по суше на соседний участок.

Питается в основном личинками ручейников (70—75 %) и бокоплавами (18 %); поедает и личинок двукрылых, а также жуков, паукообразных и червей.

Зимует в незамерзающих ключах под камнями или под покровом мха на дне.

Семиреченские лягушкозубы часто оказываются заражёнными нематодами из рода Rabdias, которыми иногда сплошь оказываются забиты лёгкие амфибий.

Размножение 
Самки откладывают икру в виде прозрачных мешочков, наполненных икринками (которых насчитывается до 25—50 в одном мешке). Мешки обычно парные, свободный конец заострён, общая длина около 4 см. Икринки за 22—25 дней увеличиваются в 10 раз, затем из них выходят личинки длиной до 1,5—2,0 см, которые опускаются на дно водоёмов.

Примечания

Литература 
 Банников А. Г. и др. Земноводные и пресмыкающиеся СССР. — М.: Мысль, 1971.
 Банников А. Г. и др. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. — М.: Просвещение, 1977. — 415 с.
 Красная книга СССР: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. Том 1 / Главная ред. коллегия: А. М. Бородин, А. Г. Банников, В. Е. Соколов и др. — 2-е изд. — М.: Лесная промышленность, 1984. — С. 173. — 392 с.

Ссылки 
 Sergius Kuzmin, Wang Xiuling, Vladimir Ishchenko, Boris Tuniyev 2004. Ranodon sibiricus. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1.
 Красная книга Казахстана: Семиреченский лягушкозуб
 Таксономические сведения на Amphibian Species of the World 6.0
 Информация о виде на AmphibiaWeb

Углозубы
Земноводные Азии
Эндемики Джунгарского Алатау
Монотипические роды земноводных
Животные, описанные в 1758 году